Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1970–1979) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1970

Mecze

Kadra

1971

Mecze

Kadra

1972

Mecze

Kadra

1973

Mecze

Kadra

1974

Mecze

Kadra

1975

Mecze

Kadra

1976

Mecze

Kadra

1977

Mecze

Kadra

1978

Mecze

Kadra

1979

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn